Ваштранга — топоним в России:

 Ваштранга — река Кировской области, приток Большой Кокшаги;
 Ваштранга — деревня в Кикнурском районе Кировской области.